

Pessoas 
 Lleyton Hewitt

Outros 
 Hewitt (Minnesota)
 Hewitt (Texas)
 Hewitt (Wisconsin)

Desambiguação